Meiendorfer Weg (Hamburg), een straat in Hamburg
Meiendorfer Weg (metrostation), een station van de Hamburgse metro